Jméno prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigue Masaryka neslo několik dolů:

 Masarykův jubilejní důl ve Zbůchu – známý též pod jménem důl Austria jubilejní, důl Adolf Hitler a důl Obránců míru, zaniklý černouhelný důl v plzeňské uhelné pánvi
 důl Masaryk v Týnci – známý též pod jménem důl Austria II a důl Pokrok II, zaniklý černouhelný důl v plzeňské uhelné pánvi
 důl Masaryk I v Petřkovicích – známý též pod jménem důl Anselm a důl Eduard Urx, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi
 důl Masaryk II v Petřkovicích – známý též pod jménem důl Oskar, důl Petershoffen V a VI a důl Lidice, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi
 důl President Masaryk v Břežánkách – známý též pod jménem důl Mír, důl Konrád Henlein  a důl Stalingrad, zaniklý hnědouhelný důl v mostecké pánvi

Masaryk